Серебротрикальций — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
серебра и кальция
с формулой CaAg,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Серебротрикальций образует кристаллы
,
структура типа карбида трижелеза
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 460 °C (484 °C)
или образуется по перитектической реакции при температуре 475 °C.

Примечания 

Соединения кальция по алфавиту